Бокерон има више значења:
 Бокерон (Кабо Рохо, Порторико)
 Бокерон (Лас Пиједрас, Порторико)